Лоун () — многозначный термин.

Фамилия 
 Лоун, Джон (род. 1952) — американский актёр китайского происхождения.
 де Лоун, Эми (род. 1968) — американская теннисистка.
 де Лоун, Эрика (род. 1972) — американская теннисистка.

Топоним 
 Лоун Пайн Коала — старейший и крупнейший в Австралии и в мире заповедник коал.